Carlos Neuhaus Rizo Patrón (Lima, 15 de junio de 1926-Ib., 21 de diciembre de 2012) fue un abogado e historiador peruano.

Biografía 
Nació en Miraflores en 1926, hijo de Carlos Neuhaus Ugarteche y María Alicia Rizo-Patrón Aráoz. Fue sobrino del político Mario Polar Ugarteche.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Maristas de San Isidro.

Ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual estudió Derecho e Historia.

Se casó con Carmen María Tudela Garland con quien tuvo 7 hijos: Eduardo Arturo, Carlos Alberto, Carmen María del Pilar, Alfredo, Cecilia María, Inés María y Silvia Laura Neuhaus Tudela.

Fue Alcalde de San Isidro de 1957 a 1959. En su gestión, se creó el Cuerpo Municipal de Patrulla (hoy serenazgo) en abril de 1958. También logró gestionar la recuperación de la huaca Huallamarca junto a Arturo Jiménez Borja.

Fue fundador del Partido Popular Cristiano. Fue Secretario Departamental del PPC en Lima de 1977 a 1979.

En 1983 fue nombrado Presidente del Directorio de la Empresa Nacional de Turismo (ENTUR Perú).

Postuló a la Alcaldía del Distrito de San Isidro en las elecciones municipales de 1989 por el FREDEMO para el período 1990-1992. Fue elegido con más del 80 % de los votos.

Como alcalde, restableció el Servicio de Serenazgo en 1991 e instaló el Servicio de Patrullaje Municipal.

En las elecciones municipales de 1993 postuló a la reelección para el período 1993-1995 por el Partido Popular Cristiano. Fue reelegido con más del 72 % de los votos.

Fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Fue Decano de la Facultad de Artes y Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima.

Fue director de Sears Roebuck del Perú, Cemento Andino, Inversiones Andino y del Instituto Nutricional del Perú.

Su hijo mayor Carlos organizó con éxito los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Publicaciones 
Damas, poder y política en el Perú (2007)
Navegando entre el Perú y Ancón (1998)
Las mariscalas (1997)
San Isidro, un distrito sesentón (1995)
Riva-Agüero, alcalde de Lima (1994)
Don Ramón, un mariscal en su ley (1969)
Pancha Gamarra, La Mariscala (1967)
Destino: libertad. Ensayo biográfico sobre Manuel Pérez de Tudela (1956)
El Estado Sus Peruano, trayectoria de una negación (1946). Tesis de Bachiller - UNMSM

Reconocimientos 
Olivo de Oro de la Municipalidad de San Isidro (2007)
Palmas Magisteriales (1986)
Orden de Bernardo O'Higgins en el Grado de Comendador, Chile (1957)
Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, Ecuador (1971)

Genealogía

Véase también 
Distrito de San Isidro

Referencias 

Abogados de Perú
Historiadores de Perú
Miembros del Partido Popular Cristiano
Alcaldes de San Isidro
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sanmarquinos (siglo XX)
Catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos